Salutorget kan syfta på:
 Salutorget – ett torg i Helsingfors
 Restaurang Salutorget – en restaurang i Helsingfors
 Salutorget, Åbo – ett torg i Åbo
 Vasa salutorg – ett torg i Vasa
 Salutorget – ett tidigare namn på Kungstorget, Göteborg